Automaton (machine), bepaalde machine die zelfstandig een programma uitvoert
Automaton (Arcane), muziekalbum van Arcane
Automaton (Jamiroquai), muziekalbum van Jamiroquai